Sparks kan som auktorsförkortning betyda:

 John S. Sparks
 A.K. Sparks

Robotskapade auktorsförkortningar